Сенна́я — название городских площадей.

Казахстан 

 Сенная — площадь в Верном.

Россия 
 Сенная — площадь в Великом Новгороде.
 Сенная — площадь в Екатеринбурге.
 Сенная — площадь в Ижевске.
 Сенная — площадь в Казани.
 Москва:
 Сенная — часть Страстного бульвара в XVIII веке .
 Сенная — название площади Расковой.
 Сенная — название площади Ильича.
 Смоленская-Сенная — площадь на Садовом кольце
 Сенная — площадь в Нижнего Новгорода.
 Пермь:
 Сенная — название Вознесенской площади
 Сенная — название Октябрьской площади

 Сенная — площадь в Петрозаводске.
 Сенная — площадь в Санкт-Петербурга.
 Уфа:
 Сенная — площадь в Новой Уфе
 Сенная — название Николаевской площади в Новой Уфе

 Сенная — название площади Труда в Ярославле.

Украина 
 Сенная — название площади Ленина в Донецке.

См. также 
 Сенная площадь — станция Петербургского метрополитена на Московско-Петроградской линии.
 
 Сенной мост